Васи́лий Васи́льевич Ко́рвин-Круко́вский:
* Корвин-Круковский, Василий Васильевич (архитектор) (1861 — после 1916) — русский инженер и архитектор
 Корвин-Круковский, Василий Васильевич (генерал) (1803 — после 1858) — русский генерал артиллерии, начальник Московского арсенала, отец Софьи Ковалевской и Анны Жаклар.